Scaphognathus foi um pterossauro que viveu na Alemanha durante o Jurássico Superior. Ele tinha uma envergadura de 0,9 m.

História da descoberta

O primeiro espécime de Scaphognathus conhecido foi descrito em 1831 por August Goldfuss, que confundiu o espécime sem cauda com uma nova espécie de Pterodactylus: P. crassirostris. O nome específico significa "focinho gordo" em latim. Este espécime era um adulto incompleto com uma envergadura de 0,9 m (3 pés) recuperada dos estratos Solnhofen perto de Eichstätt. Em 1858, Johann Wagner encaminhou a espécie para Rhamphorhynchus. Depois de reconhecer a forma de focinho fundamentalmente diferente, Wagner, após tentativas fracassadas de Leopold Fitzinger e Christoph Gottfried Andreas Giebel, que usaram nomes preocupados, em 1861 nomeou um gênero distinto: Scaphognathus, derivado do grego skaphe, "barco" ou "banheira", e gnathos, "mandíbula", em referência à forma romba da mandíbula inferior.

No início do século XX, S. crassirostris passou a ser enxergado como um possível Rhamphorhynchidae após a descoberta do segundo espécime em Mühlheim, cuja longa cauda foi preservada. O segundo espécime de Scaphognathus era mais completo do que seu predecessor, mas apenas metade do tamanho (vinte polegadas de envergadura) e com ossos parcialmente ossificados. Esses caracteres indicam que o segundo espécime era um jovem.

Descrição

O Scaphognathus é conhecido por três espécimes, todos originados do estágio Kimmeridgiano da Formação Altmühltal.  Fisicamente, era muito semelhante a Rhamphorhynchus, embora com diferenças cranianas notáveis.

Por um lado, Scaphognathus tinha um crânio proporcionalmente mais curto. Com uma ponta mais romba e uma janela antorbital maior.  Seus dentes são orientados verticalmente em vez de horizontalmente. A contagem tradicional deles sustentava que dezoito dentes estavam na mandíbula superior e dez na inferior.  S. Christopher Bennett, estudando um novo terceiro espécime, SMNS 59395, em 2004 determinou que havia apenas dezesseis dentes na mandíbula superior, o maior número anterior tendo sido causado pela adição incorreta de dentes substitutos.

Comparações entre os anéis esclerais de Scaphognathus e pássaros e répteis modernos sugerem que pode ter sido diurno. Isso também pode indicar partição de nicho com pterossauros contemporâneos inferidos como noturnos, como Ctenochasma e Rhamphorhynchus.

Classificação

O cladograma (árvore genealógica) abaixo é o resultado de uma grande análise filogenética publicada por Andres & Myers em 2013 e classifica Scaphognathus como membro da família Rhamphorhynchidae.

Espécies fósseis descritas em 1861